El Salvador, een land in Midden-Amerika
 El Salvador (Misamis Oriental), een stad in de Filipijnse provincie Misamis Oriental.
 El Salvador (Cuba), een stad en gemeente in Cuba.
 El Salvador (Chili), een mijnkamp in de Andes, in Chili
 Villa El Salvador, een stad in Peru.

Verder kan het verwijzen naar:
 een nummer van de Engelse band Athlete
 een nummer van Peter, Paul and Mary

Zie ook
 Salvator